Glashütte (Saksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Glashütte Original, een Duits horlogemerk, onderdeel van Swatch Group
Kocury (Duits tot 1862: Glashütte), een plaats het Poolse woiwodschap Opole
Glashütte (Wald), een dorp in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg

Zie ook
Glashütten (doorverwijspagina)